

Prénom 

 Pour l'étymologie et les variantes du prénom Camille, voir Camille (prénom).

Saint(e)s et bienheureux(ses) chrétien(ne)s 
 Camille d'Écoulives (?-437), recluse près d'Auxerre ; fêtée le 3 mars
Camille de Carcassonne (XIIIe siècle), appeler aussi Camelle. Religieuse cistercienne ; fêtée le 16 septembre
 Camille de Lellis (1550-1614), saint patron des infirmiers et des infirmières, fondateur de l'ordre des Camilliens ; fêté le 14 juillet.
 Camille de Soyécourt (1757-1849), carmélite française (restauratrice du Carmel en France), fête le 9 mai;
 Camille de Saint Joseph (1842-1913), religieuse fondatrice de la congrégation des Sœurs pauvres de Saint Joseph. En cours de béatification.

Personnalités 
 Marcus Furius Camillus dit Camille (), général romain, honoré du titre de second fondateur de Rome par les Romains ;
 Camille, reine des Volsques dans l’Énéide ;
 Camille, sœur des trois Horaces.

 Camille de Lorraine (1725-1780), gouverneur de Provence (1770-1780)
 François-Camille de Lorraine (1726-1788), ecclésiastique français
 Jacob Abraham Camille Pissarro (1830-1903), dit Camille Pissarro, peintre franco-danois
 Camille Saint-Saens, compositeur français
 Camille Claudel, sculptrice française 
 Camilla Parker Bowles (1947-), duchesse de Cornouailles, épouse du prince de Galles;
 Camille Lepage (1988-2014), photojournaliste Française.

Patronyme 

Allisen Camille (née en 1992), joueuse seychelloise de badminton

Pseudonyme 

 Camille (1978-), chanteuse, auteure et compositrice française.
 Camille, personnage interprété par le chanteur Prince sur disque en 1986-1988.
 En France, en 2012, à Notre-Dame-des-Landes, des activistes qui résistent sur place (sur le modèle des écoguerriers) à la construction du Projet d'aéroport du Grand Ouest, choisissent de se présenter sous l'unique nom Camille : . En 2013 une artiste réalise un travail (photographies des résistants) intitulé Tous camilles.

Toponyme 

 Saint-Camille, une commune du Burkina Faso ;
 Saint-Camille, municipalité québécoise de l’Estrie ;
 Escolives-Sainte-Camille, commune française de l'Yonne ;
 Le lycée Camille-Jullian, lycée de Bordeaux.

Cinéma 

 Camille, film muet de Jay Hunt (1912) ;
 , film muet d'Albert Capellani (1915) ;
 Camille, film muet de J. Gordon Edwards (1917) ;
 , titre original de La Dame aux camélias, film muet de Ray C. Smallwood (1921) ;
 Camille, film muet de Fred Niblo (1926) ;
 Camille, court métrage muet de Ralph Barton (1926) ;
 , titre original de Le Roman de Marguerite Gautier, film de George Cukor (1936) ;
 Camille, héroïne du film de Jean-Luc Godard Le Mépris interprétée par Brigitte Bardot (1963) ;
 , film de Desmond Davis (1984) ;
 Camille, court métrage de Fabrice Gobert (2000) ;
 Camille, film de Gregory Mackenzie (2008) ;
 Camille, film de Boris Lojkine, (2019).

Chanson 
 Camille (1986), album de Prince.

Autres 

 (107) Camille, astéroïde ;
 Camille, roman d'Anthony Palou ;
 Les Aventures de Camille, série de livres pour enfants de Nancy Delvaux et Aline de Pétigny (2000) ;
 Camille, reine des Volsques, opéra d'André Campra ;
 Camille-Marcoux, traversier canadien ;
 Ouragan Camille, cyclone tropical (1969) ;
 Camille Bloch, fabrique de chocolat suisse ;
 Camille, personnage de League of Legends.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de nom romain

pl:Kamila